Меглино — топоним в России:

Населённые пункты 
 Меглино — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Меглино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.

Озера 
 Меглино — озеро в Новгородской области.